Кармил — библейские именования:

 горы Кармель в русской Библии;
  к юго-западу от Хеврона, вблизи пустыни Маон. (1Цар 25:2,3).